Sergej Fesenko (1959) zwemmer uit de Sovjet-Unie en vader van de Oekraïens zwemmer
 Sergej Fesenko (1982) zwemmer uit de Oekraïne en zoon van de Sovjet zwemmer
 Sergej Fesenko (Azerbeidzjaans zwemmer)